Odoric est un nom propre qui peut faire référence à :

Prénom 
Odoric est un prénom masculin notamment porté par :
  (1873-1928), évêque catholique chinois ;
 Odoric de Pordenone (vers 1286-1331), missionnaire franciscain italien.

Astronomie 
 (4637) Odoric, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.